La Premier League 2014-2015 è stata la 116ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 16 agosto 2014 e il 24 maggio 2015 e concluso con la vittoria del , al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Sergio Agüero () con 26 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse ,  e  sono saliti dalla Championship il , il  e, dopo i play-off, il .

Avvenimenti
Il torneo venne dominato sin dalle prime battute dal  che era favorito già dai pronostici. I Blues infatti non mollarono mai la testa della classifica e resistettero al ritorno dei campioni in carica del  che non riuscirono mai concretamente a rientrare nei giochi dopo aver perso dei punti nelle prime giornate di campionato. I Citizens anzi andarono in crisi a marzo e si ritrovarono addirittura quarti in classifica dopo aver perso il derby contro un  ancora in stato comatoso. Un finale di stagione positivo però consenti alla parte blu di Manchester di riottenere il secondo posto precedendo l'. Il Manchester United centrò un deludente quarto posto che quantomeno riportava il club in Champions League. La zona Europa League vide invece il  giungere quinto e precedere un  che si era privato nella sessione estiva di mercato di Luis Suárez e che non seppe ripetere lo strepitoso torneo passato ed il sorprendente . In coda le neopromosse  e  non riuscirono mai ad uscire dalla zona a rischio e tornarono immediatamente in cadetteria accompagnate dall' che fu vittima delle rimonte finali del  e dall'altra neopromossa .

Formula 
Come nelle precedenti annate, per via del Ranking UEFA, accedono in Champions League 2015-2016 le prime tre classificate, mentre la 4ª approda di diritto al terzo turno preliminare della stessa competizione. Entrano in Europa League la 5ª e le vincenti delle due coppe nazionali: FA Cup e Coppa di Lega. Da quest'anno, nel caso in cui le vincenti delle coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato al loro posto si qualificheranno la 6° in campionato ed eventualmente la 7°.

Le ultime tre squadre retrocedono in Championship.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Legenda:
      Campione d'Inghilterra e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016.
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016
      Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2015-2016.
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015-2016.
      Ammessa ai turni preliminari di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
      Retrocesse in Football League Championship 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Chelsea (26)
 Minor numero di sconfitte: Chelsea (3)
 Miglior attacco: Manchester City (84 gol fatti)
 Miglior difesa: Chelsea (32 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Chelsea (+33)
 Maggior numero di pareggi: Sunderland (17)
 Minor numero di pareggi: Southampton è Queens Park Rangers (6)
 Maggior numero di sconfitte:Queens Park Rangers (24) 
 Minor numero di vittorie: Sunderland e Burnley (7)
 Peggior attacco: Burnley (28 gol fatti)
 Peggior difesa: Queens Park Rangers (73 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Queens Park Rangers (-31)
 Miglior serie positiva: Chelsea (14 risultati utili)
Partite
 Più gol (9): Everton-Chelsea 3-6
 Maggiore scarto di gol (8): Southampton-Sunderland 8-0

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014-2015